Чемпионат мира по фигурному катанию 1985 () — международный турнир, организованный Международным союзом конькобежцев среди фигуристов мира в сезоне 1984—1985 годов. Спортсмены соревновались в мужском и женском одиночном катании, в парном катании, а также в танцах на льду.

Чемпионат прошёл в Токио (Япония) с 3 по 10 марта 1985 года.

Результат

Мужчины

Женщины

Пары

 Рефери: Элемер Тертак 
 Ассистент рефери: Дональд Х. Джилчрист 

Судейская бригада:
 Евгений Роммингер 	
 Ингрид Линке 
 Сергей Кононыхин 
 Франсис Дефо 
 Дагмар Регакова 
 Ширли Тейлор 
 Хью К. Грэхам (младший) 
 Клара Козари 
 Йюрг Бадраун 
Запасной судья:
 Терèше Маишель

Танцы на льду

Ссылки 
 Результаты чемпионатов мира на сайте eskatefans.com

Международные спортивные соревнования в Токио
Фигурное катание в сезоне 1984—1985
Мир1985
Март 1985 года